

Гранд-Маунд — місто, штат Айова
 Гранд-Маунд — переписна місцевість, штат Вашингтон